Wilhelm Rahmsdorf ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Rahmsdorf (Soldat) (1843–1917), deutscher Soldat
 Wilhelm Rahmsdorf (Ökonom) (1908–1983), deutscher Ökonom und Bankmanager